Hydraulischer Kurzschluss steht für:
 Hydraulischer Kurzschluss (Hydrogeologie), einen Wasseraustausch zwischen übereinanderliegender Grundwasserstockwerken
 Hydraulischer Kurzschluss (Membrantechnik), eine Leckage zwischen der Permeatseite und der Retentatseite einer Filtrationseinheit
 Hydraulischer Kurzschluss (Wasserkraft), eine Technik zur Regelung des Pumpenbetriebs in Pumpspeicherkraftwerken